Omofonia – in linguistica, relazione tra parole di significato diverso che si pronunciano allo stesso modo
Omofonia – in musica, composizione plurilineare nella quale le linee si trovino all'unisono o a distanza di ottava.